Красновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Красновская волость (Егорьевский уезд) — в составе Московской губернии
 Красновская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии. В 1922 году отошла к Каргопольскому уезду Вологодской губернии
 Красновская волость (Корчевской уезд) — в составе Тверской губернии